Mot alla odds eller Against All Odds kan syfta på:

Film och TV 
 Mot alla odds (film, 1959) – amerikansk film från 1959 i regi av Robert Wise (originaltitel: Odds Against Tomorrow)
 Mot alla odds (film, 1984) – amerikansk film från 1984 i regi av Taylor Hackford (originaltitel: Against All Odds)
 Mot alla odds (realityserie) – svensk reality-TV-serie som började sändas 2012 i SVT

Musik 
 Mot alla odds (musiksingel) – hiphopsingel från 2000 av den svenske rapartisten Blues
 "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" – låt av Phil Collins som ledmotiv till filmen från 1984